Motociklistična Velika nagrada ZDA 2007 je bila enajsta dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 2007. Potekala je 22. julija 2007 na dirkališču Laguna Seca.

Razred MotoGP 

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 2007
2007